La Torrecilla kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Torrecilla, Mexiko, ort, Guanajuato, Manuel Doblado,

Spanien 

 La Torrecilla (berg i Spanien), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar